Hawai ist 

 ein Ort in Indien, siehe Hawai (Indien)
 ein Fluss in Neuseeland, siehe Hawai River

Siehe auch: Hawaii